Rajasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Råholmen, Helsingfors,  (6 ha)
2. Rajasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,14, long 26,78),  (3 ha)
3. Rajasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,53, long 27,88),  (1 ha)
4. Rajasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,31, long 25,42),  (3 ha)
5. Rajasaari (ö i Pihtipudas, Kolima),  (3 ha)
6. Rajasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,64),  (22 ha)
7. Rajasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,35, long 29,36),  (2 ha)
8. Rajasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,40, long 30,79),  (3 ha)
9. Rajasaari (ö i Tammerfors, Birkala och Lembois),  (0 ha)
10. Rajasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,49, long 27,32),  (1 ha)
11. Rajasaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå,  (3 ha)
12. Rajasaari med Pukinsaari och Pitkäsaari,  (9 ha)
13. Rajasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,15),  (10 ha)
14. Rajasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,92, long 29,69),  (65 ha)
15. Rajasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (3 ha)
16. Rajasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 29,46), 
17. Rajasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (4 ha)
18. Rajasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (1 ha)
19. Rajasaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi),  (23 ha)
20. Rajasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,46, long 26,84),  (5 ha)
21. Rajasaari, ö i Petäjärvi  (0,4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar